Горюнов, Евгений:
 Горюнов, Евгений Александрович (1930—2005) — майор, заслуженный лётчик-испытатель СССР, Герой Российской Федерации.
 Горюнов, Евгений Владимирович (род. 1963) — российский политический деятель, депутат Государственной думы второго созыва.